Albert Vanloo, auteur dramatique belge, 1846 - 1920
 Famille van Loo, dynastie de peintres français, d'origine néerlandaise
 Charles André van Loo, peintre français, 1705 - 1765
 Louis-Michel van Loo, peintre français, 1707 - 1771